Варварство – 1) поняття, що являє собою опозицію поняттю "цивілізація", своїм походженням пов'язане з протиставленням "ми–інші" ("свої–чужі"). У давніх греків та римлян варварами були всі, хто не поділяв їхньої мови та культури. Негативний образ "чужого" став основою для вживання поняття "В." у переносному значенні – "невігластво, грубощі, руйнування культурних цінностей";

2) друга з трьох епох (дикість, варварство, цивілізація) у запропонованій в 1760-х рр. шотландським філософом та істориком А.Фергюсоном й усталеній у європейській історичній науці 18–19 ст. періодизації історії людства. Потужне обґрунтування цій схемі дав американський етнограф Л.Морган. За його концепцією в. починається відтоді, коли було винайдено й набуло поширення гончарне виробництво, і завершується появою письменності ("Давнє суспільство", 1877). Періодизацію Моргана сприйняв Ф.Енгельс і використав її у тв. "Походження родини, приватної власності та держави" (1884). Наразі ця схема вважається застарілою.

Див. також 
 Варвар

Джерела та література 
 Вирський Д.С. Варварство  //

Посилання 
Варварство  // 
Доісторична доба
Сфери культурного впливу